De TCR International Series 2017 was het derde en laatste seizoen van de TCR International Series. Het kampioenschap bestond uit 20 races, verdeeld over 10 raceweekenden. Vanaf 2018 is de klasse samengevoegd met het World Touring Car Championship onder de naam World Touring Car Cup. Stefano Comini uit Zwitserland was de regerend kampioen.

In de eerste race van het voorlaatste weekend op het Dubai Autodrome verzekerde Jean Karl Vernay zich van het kampioenschap met een derde plaats in de race, wat genoeg was om zijn laatste rivalen Attila Tassi, Stefano Comini en Roberto Colciago voor te blijven.

Teams en coureurs

Kalender
De TCR-kalender voor 2017 is bekendgemaakt op 28 november 2016. De races op het Rustavi International Motorpark, het Circuit de Monaco, de Hungaroring en het Yas Marina Circuit zijn nieuw, terwijl de races op het Autódromo do Estoril, het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, het Sochi Autodrom, het Marina Bay Street Circuit, het Sepang International Circuit en het Circuito da Guia werden geschrapt. De race op het Circuit de Monaco werd echter alweer snel geschrapt nadat de Monegaskische autosportbond bekend maakte dat er nooit contact was geweest met de TCR-organisatie en werd vervangen door een race op het Autodromo Nazionale Monza. Op 18 december 2016 werd bekend dat het negende raceweekend van het seizoen werd gehouden op het Zhejiang International Circuit. Vanwege logistieke redenen is de ronde op de Hungaroring twee weken naar voren gehaald. Tevens is de ronde op het Yas Marina Circuit verplaatst naar het Dubai Autodrome en een week naar voren gehaald.

Kampioenschap

Puntensysteem

 1 tot en met 5 betekent dat deze deelnemers de 1e tot de 5e plaats behaalden in de kwalificatie.

Rijders

2017
Autosport in 2017